Михаил Агранович: Агранович, Михаил Леонидович (род. 1946) — советский кинооператор и режиссёр.
 Агранович, Михаил Семёнович (1931—2017) — советский и российский математик.